Byk steht für:
 Byk Gulden, ehemaliges Pharmaunternehmen
 Byk (Fluss), Nebenfluss der Samara (Dnepr)
 Alternativname des Bîc, rechter Nebenfluss des Dnister in der Republik Moldau

Byk ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Byk (1878–1942), deutscher Physikochemiker und Hochschullehrer
 Heinrich Byk (1845–1923), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Maria Byk (1904–1949), deutsche Schauspielerin 
 Olesja Borissowna Byk (* 1988), russische Rhythmische Sportgymnastin
 Suse Byk (1884–1943), deutsche Fotografin

BYK steht für:
 BYK Additives & Instruments, Anbieter von Additiven und Messinstrumenten
 Flughafen Bouaké (IATA-Code), Flughafen von Bouaké, Elfenbeinküste

byk steht für:
 Biao (ISO-639-3-Code), eine der Tai-Kadai-Sprachen

Abkürzung